

Persone
Il cognome Nissim può riferirsi a:
 Afik Nissim (1981) – cestista israeliano naturalizzato francese
 Offer Nissim (1964) – disc jockey israeliano
 Gabriele Nissim (1950) – giornalista, saggista e storico italiano
 Giorgio Nissim (1908-1976) – antifascista italiano
 Haim Nissim Reitan (1946) – medico, traduttore e pubblicista italiano di origine israeliana
 Judah ibn Nissim ibn Malkah (XIII secolo) – filosofo e mistico ebreo del Maghreb al-Aqsa (Marocco)
 Joseph Nissim (1919-2019) – imprenditore greco naturalizzato italiano
 Luciana Nissim Momigliano (1919-1998) – pediatra, psicoanalista e partigiana italiana
 Offer Nissim (1964) – disc jockey israeliano
 Piero Nissim (1946) – musicista, esperantista e burattinaio italiano

Il nome Nissim può riferirsi a:
 Nissim Ben Jacob, noto anche come Rav Nissim Gaon (990-1062) – saggio ebreo, noto per il suo commentario talmudico
 Nissim Karelitz (1926-2019) – rabbino israeliano

Altro
 Museo Nissim de Camondo – museo parigino situato nell'VIII arrondissement, nei pressi del Parc Monceau